Асахан () — государство, существовавшее в XVII—XIX веках на острове Суматра.

В 1612 году султан Ачеха Искандар Муда отправился вверх по реке Асахан для встречи с раджой Симарголангом. Там, где река Асахан встречается с рекой Силау, он устроил двор. Так возник населённый пункт Танджунг-Балай («мыс двора»), который стал быстро развиваться благодаря торговле между Ачехом и Малаккой. Впоследствии сын Искандара Муды — Абдул Джалиль — получил эти места во владение, и стал первым султаном Асахана.

В 1865 году Асахан покорился Нидерландам, и туда был назначен нидерландский наместник. В 1867 году территория Асахана была разделена на три региона: Батубара, Асахан и Лабухан-Бату.

Султаны Асахана 
Султан Асахана носил титул «Сри Падука Раджа».
 1630-16?? Абдул Джалиль I (сын Искандара Муды)
 16??-17?? Саид (сын Абдул Джалиля I)
 17??-1760 Мухаммад Махрум (сын Саида)
 1760—1765 Абдул Джалиль II (сын Мухаммада Махрума)
 1765—1805 Дева (сын Абдул Джалиля II)
 1805—1808 Саид Муса (сын Девы)
 1808—1813 Мухаммад Али (сын Девы)
 1813—1859 Мухаммад Хусаин Рахмад I (сын Мухаммада Али)
 1859—1888 Ахмад (сын Мухаммада Хусаина Рахмада I)

Государства в истории Индонезии
Исторические султанаты
Исторические государства Средних веков
Суматра